Сользе́-ле-Потьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Орлеана, 55 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 497,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=21554
 Сользе-ле-Потьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сользе-ле-Потьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Сользе-ле-Потьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер